Smedjegatan kan avse:

Smedjegatan, Göteborg
Smedjegatan, Jönköping
Smedjegatan, Malmö